Primera B steht für folgende Fußballligen:

 Categoría Primera B, zweite Liga in Kolumbien
 Primera B Nacional, zweite Liga in Argentinien
 Primera B Metropolitana, dritte Liga in Argentinien
 Primera B (Chile), zweite Liga in Chile